Vredenburg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernest Watson Vredenburg
 Vance T. Vredenburg